

Patronyme 

 Busy Philipps (1979-), actrice américaine
 Chris Philipps (1994-), footballeur international luxembourgeois
 Eugène Philipps (1918-2018), sociolinguiste alsacien
 
 Owen Philipps (1863–1937), aristocrate britannique
 Thomas Phillipps (1792–1872) bibliophile anglais. Sa collection était de 160 000 livres et manuscrits.
 Wogan Philipps (1902-1993), homme politique britannique

Voir aussi 
 Philips (homonymie)
 Phillips

Homonymie de patronyme